Munttoren ("Torre della Zecca") può riferirsi ai seguenti edifici dei Paesi Bassi:

 Munttoren, torre di Amsterdam
 Munttoren, torre di Middelburg